Węglinek – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Batorz 
 Węglinek – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Trzydnik Duży
 Węglinek- dzielnica w Lublinie